Sun-2 — серия юниксовых рабочих станцией и серверов, запущенная в производство компанией Sun Microsystems в 1983. Как следует из названия, Sun-2 представляет второе поколение компьютеров Sun, заменившее первую серию Sun-1. В моделях Sun-2 использовался микропроцессор Motorola 68010 с тактовой частотой 10 МГц с проприетарным MMU; на них работала операционная система SunOS 1.0. Ранние модели Sun-2 использовали Intel Multibus, позже использовалась архитектура VMEbus, которая также применялась в последующих семействах Sun-3 и Sun-4.

Системы Sun-2 поддерживались операционной системой SunOS до версии 4.0.3. Поддержка Multibus Sun-2 была добавлена в NetBSD в 2002 с выходом NetBSD 1.6.

Модели Sun-2

Ссылки 
 Руководство по Sun 2 на сайте bitsavers.org
 Sun2 Archive
 Review from UNIX/WORLD October 1984
 https://web.archive.org/web/20140310064257/http://www.cyberflunk.com/~nikm/sparc/part2.html

Серверы и рабочие станции Sun
Рабочие станции